Plaats in Indonesië
 Kemiren (Srumbung), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Kemiren (Glagah), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java